Mâche ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Ortschaft in der Gemeinde Hérémence, siehe Mâche VS
 Quartier in Biel/Bienne, siehe Mett (Biel/Bienne)

und der Familienname folgender Personen:

François-Bernard Mâche (* 1935), französischer Komponist